Akkale () bezeichnet:

 Akkale (Kilikien), ein byzantinisches Ruinengelände in der Südtürkei
 die Zitadelle von Ankara

Akkale ist der Nachname von:

 Belkıs Akkale (* 1954), türkische Sänger- und Schauspielerin

Siehe auch:
 Akalé